The Upside (Spragnieni życia) – amerykański komediodramat z 2017 roku w reżyserii Neila Burgera. Powstał na bazie scenariusza autorstwa Jona Hartmere’a. Jest to remake francuskiego filmu Nietykalni (2011), który został zainspirowany życiem Philippa Pozzo di Borgo.

Film opowiada o sparaliżowanym miliarderze (Bryan Cranston), który nawiązuje relacje z niedawno zwolnionym warunkowo skazańcem (Kevin Hart), którego zatrudnia do opieki nad nim. W filmie występują również Nicole Kidman, Golshifteh Farahani i Julianna Margulies.

Film miał swoją premierę na MFF w Toronto w 2017 roku. The Upside zarobił 122 miliony dolarów na całym świecie i otrzymał mieszane recenzje od krytyków, którzy chwalili chemię pomiędzy aktorami i występy Harta i Cranstona, ale skrytykowali fabułę za „przewidywalną i banalną”.

Fabuła 
Przejeżdżając samochodem Ferrari przez Nowy Jork, Dell Scott (Kevin Hart) i Philip Lacasse (Bryan Cranston) zostają zatrzymani przez policję. Dell przekonuje funkcjonariuszy, że pędzi na pogotowie ze względu na stan zdrowotny Philipa. Ten z kolei nie współpracując z funkcjonariuszami, sprawia, że obaj zostają doprowadzeni do szpitala.

Sześć miesięcy wcześniej Dell potrzebuje podpisów, aby udowodnić, że szuka pracy, w przeciwnym razie zostanie zatrzymany z powodu naruszenia jego niedawnego zwolnienia warunkowego. Wchodzi do budynku, szukając pracy jako osoba do sprzątania i trafia do luksusowego apartamentu Philipa, dotkniętego porażeniem czterokończynowym. Philip, ze swoją asystentką Yvonne Pendleton (Nicole Kidman), przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko całodobowego opiekuna. Dell wpada i żąda podpisu dla swojego kuratora. Zaintrygowany całą sprawą Philip oferuje mu pracę, mimo sprzeciwów Yvonne, ale Dell ostatecznie nie przyjmuje oferty.

Dell odwiedza swoją byłą żonę Latrice (Aja Naomi King) i syna Anthony’ego (Jahi Di'Allo Winston) w ich zrujnowanym mieszkaniu. Mężczyzna daje Anthony’emu książkę, którą ukradł z biblioteki Philipa podczas rozmowy, za którą chłopiec nie okazuje wdzięczności i odrzuca go tym samym ze swojego życia. Latrice każe Dellowi opuścić mieszkanie, co zmusza go do przyjęcia oferty Philipa. Yvonne zastrzega, że musi pokazać, że poradzi sobie ze swoimi obowiązkami, a choćby trzy pomyłki sprawią, że zostanie natychmiast zwolniony. Dell nie znając się na nowo objętym zawodzie, jest początkowo onieśmielony, pomimo wskazówek od fizjoterapeuty Philipa Maggie (Golshifteh Farahani) i szybko popełnia dwa błędy. Dell przekazuje Latrice swoją pierwszą wypłatę i prosi o zwrot skradzionej książki, ale ona odmawia. Po powrocie Yvonne uznaje jego niewyjaśnioną nieobecność za trzecią wpadkę, ale Philip go kryje.

Kiedy Philip wyjaśnia swój surowy nakaz „Nie reanimować”, Dell zdaje sobie sprawę, że ten stracił wolę życia. Kiedy zauważa, że Philip stara się oddychać, nie pozwala mu umrzeć. Dell zabiera Philipa na spacer po mieście, gdzie dzielą między sobą skręta, aby złagodzić neurogenny ból Philipa. Dell i Philip zaczynają znajdować wspólny język – Philip mówi Dellowi, że został sparaliżowany w wypadku paralotniowym i ujawnia ból po utracie żony. Dell dostosowuje się do opieki nad Philipem, m.in. modyfikując jego wózek inwalidzki, zapoznając się z operą i sztuką współczesną, tworząc własny obraz, który Filip wystawia w apartamencie.

Dell podejrzewa, że Yvonne darzy Philipa uczuciami, ale informuje go, że Philip jest w związku epistolarnym z kobietą imieniem Lily (Julianna Margulies) – nigdy się nie spotkali ani nawet nie rozmawiali, korespondując tylko listownie. Zachęcony Philip zostawia Lily wiadomość na poczcie głosowej.

Philip razem z Dellem zabiera Anthony’ego na cały dzień. Podczas spotkania wszystko idzie dobrze, dopóki Dell nie prosi Anthony’ego o zwrot książki. Rozczarowany swoim ojcem, chłopiec zwraca książkę i odchodzi. Dell i Philip wracają do domu na niespodziewane przyjęcie urodzinowe, które Yvonne zorganizowała z sąsiadami Philipa wbrew jego woli. Kłóci się z Dellem, który następnie rozbija różne przedmioty w pokoju na jego rozkaz jako środek katharsis. Dell i Philip dzielą kolejny wspólny posiłek, a następnie spotykają się na przyjęciu. Carter (Tate Donovan), sąsiad, którego Philip nie lubi, zwraca się do niego w sprawie karalności Della, ale Philip go ignoruje. Lily dzwoni do Philipa, dzięki czemu umawiają się na wspólną kolację.

W restauracji Philip ujawnia, że Carter kupił obraz Della za 50 000 dolarów, który daje mu na założenie własnej firmy. Kiedy Lily przybywa, pozwala Dellowi odejść, po wcześniejszym zbadaniu stanu Philipa, ale stopniowo staje się wzburzona i przytłoczona. Zraniony Philip nagle kończy randkę i wraca do domu, gdzie atakuje i zwalnia Della.

Czas mija, Dell kupuje Latrice i Anthony’emu nowy dom i rozpoczyna działalność gospodarczą w zakresie produkcji wózków z napędem elektrycznym. Maggie prosi Della o pomoc Philipowi, który popadł w depresję i odepchnął Yvonne. Dell zabiera więc Philipa na przejażdżkę, która od początku filmu prowadzi do spotkania z policją. Uciekają ze szpitala i naprawiają swoją przyjaźń. Dell zaskakuje Philipa lotem na paralotni i sam jest zdziwiony, gdy jest zmuszony do przyłączenia się. Dell następnie sprowadza Philipa na spotkanie z Yvonne, pozostawiając ich dwoje na ponownym połączeniu, gdy wraca do domu, do Latrice i Anthony’ego.

Końcowe napisy filmu stwierdzają, że Dell i Philip pozostają bliskimi przyjaciółmi.

Obsada 
 Kevin Hart jako Dell Scott
 Bryan Cranston jako Phillip Lacasse
 Nicole Kidman jako Yvonne Pendleton, asystentka Phillipa
 Golshifteh Farahani jako Maggie, fizjoterapeutka Phillipa
 Aja Naomi King jako Latrice, była żona Della
 Tate Donovan jako Carter, sąsiad Phillipa
 Jahi Di'Allo Winston jako Anthony Scott, syn Della
 Genevieve Angelson jako Jenny Lacasse, zmarła żona Phillipa
 Suzanne Savoy jako Charlotte, kucharka Phillipa
 Julianna Margulies jako Lily Foley, epistolarna miłość Phillipa

Przypisy 

Amerykańskie komediodramaty
Amerykańskie filmy z 2017 roku